Convention de Londres de 1786.
 Convention de Londres de 1841.
 Convention de Londres de 1861.
 Convention de Londres de 1884.
 Convention de Londres de 1914.
 Convention de Londres sur la pêche de 1964.
 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets à Londres en 1972. 
 .